Лондон () — деревня на острове Рождества (Киритимати). Население — 1986 чел. (по переписи 2020 года). Второй по числу жителей населённый пункт острова и всего архипелага Лайн.

География 
Лондон находится на северо-западе острова Рождества, на берегу лагуны.
Климат — тропический, очень тёплый круглый год. Больше всего осадков выпадает весной, осенью их практически нет.

Население 
Численность населения деревни практически не меняется на протяжении долгого времени, что видно по результатам переписей, изложенным ниже.

Примечания 

Населённые пункты Кирибати